Jorge Vargas (futebolista), chileno
 Jorge Vargas (ator), mexicano, atuou em telenovelas
 Jorge Vargas (político), brasileiro